Ümmügülsüm Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III
 Ümmügülsüm Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ibrahim I
 Ümmügülsüm Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed IV
 Ümmügülsüm Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III